Ya (kana)
Yá ou Ialorixá
Я — letra do alfabeto cirílico chamada de yá

Desambiguações de siglas